László Pál
 László Pál (1945–1991) építészmérnök, Csíkszereda első rendszerváltás utáni polgármestere
 László Pál (1950) roma származású magyar fafaragó szobrászművész

hasonló nevűek
 László Pali János (1878–1959) autodidakta néprajzkutató